Luizen, een groep kleine geleedpotigen
Luis (voornaam)
De Luis, grafisch gezelschap
De Luis (prijs), journalistieke prijs